Noser ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Alexander Noser SVD (1900–1981), US-amerikanischer römisch-katholischer Missionar und Bischof
 Herbert Noser (* 1961), Schweizer Fußballspieler
 Ruedi Noser (* 1961), Schweizer Unternehmer und Politiker (FDP Schweiz)